Microhedylidae är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Microhedylidae i ordningen Acochlidioidea, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Acochlidioida, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Microhedylidae 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Microhedylidae